Argentína
Santo Domingo, település Buenos Aires tartományban, Maipú partidóban

 Chile
Santo Domingo, község San Antonio tartományban

 Dominikai Köztársaság
Santo Domingo, a Dominikai Köztársaság fővárosa 

 Ecuador
Santo Domingo, város Pichincha tartományban

 Mexikó
Santo Domingo, település Chihuahua állam Aquiles Serdán községében
Santo Domingo, település Yucatán állam Buctzotz községében
Santo Domingo, település Campeche állam Calakmul községében
Santo Domingo, település Déli-Alsó-Kalifornia állam Comondú községében
Santo Domingo, község San Luis Potosí szövetségi államban
Santo Domingo, település Tlaxcala államban

 Spanyolország
 Santo Domingo, madridi metróállomás